|-
| 31201 - ||  || 8 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 31202 - ||  || 2 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31203 Hersman ||  || 6 ianuarie 1998 || Anderson Mesa || 
|-
| 31204 - ||  || 15 ianuarie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 31205 - || 1998 BW || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31206 - ||  || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31207 - ||  || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31208 - ||  || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31209 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31210 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 31211 ||  || 18 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 31212 ||  || 18 ianuarie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 31213 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 31214 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31215 - ||  || 26 ianuarie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 31216 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31217 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 31218 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31219 - ||  || 28 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31220 - ||  || 29 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31221 - ||  || 28 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 31222 - ||  || 26 ianuarie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 31223 - ||  || 28 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 31224 - ||  || 31 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31225 - ||  || 27 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31226 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 31227 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 31228 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 31229 - ||  || 26 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31230 ||  || 18 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 31231 Uthmann || 1998 CA || 1 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 31232 Slavonice || 1998 CF || 1 februarie 1998 || Kleť || , 
|-
| 31233 ||  || 1 februarie 1998 ||  || 
|-
| 31234 - ||  || 7 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 31235 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31236 - ||  || 14 februarie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 31237 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31238 Kroměříž ||  || 21 februarie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 31239 Michaeljames ||  || 21 februarie 1998 ||  || 
|-
| 31240 Katrianne ||  || 20 februarie 1998 ||  || 
|-
| 31241 - ||  || 20 februarie 1998 || Caussols || 
|-
| 31242 - ||  || 23 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 31243 ||  || 16 februarie 1998 ||  || 
|-
| 31244 - ||  || 19 februarie 1998 ||  || , A. Testa
|-
| 31245 - ||  || 24 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 31246 - ||  || 24 februarie 1998 ||  || 
|-
| 31247 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 31248 - ||  || 24 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 31249 - ||  || 27 februarie 1998 || Caussols || 
|-
| 31250 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 31251 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 31252 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 31253 - ||  || 22 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31254 - ||  || 27 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 31255 - ||  || 27 februarie 1998 ||  || 
|-
| 31256 ||  || 22 februarie 1998 ||  || 
|-
| 31257 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31258 - || 1998 EE || 1 martie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31259 ||  || 1 martie 1998 ||  || 
|-
| 31260 ||  || 2 martie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 31261 ||  || 2 martie 1998 ||  || 
|-
| 31262 ||  || 5 martie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 31263 ||  || 8 martie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 31264 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31265 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31266 Tournefort ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31267 Kuldiga ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31268 Welty || 1998 FA || 16 martie 1998 ||  || 
|-
| 31269 - || 1998 FO || 18 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31270 - ||  || 26 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 31271 Nallino ||  || 25 martie 1998 ||  || 
|-
| 31272 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31273 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31274 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31275 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31276 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31277 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31278 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31279 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31280 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31281 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31282 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31283 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31284 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31285 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31286 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31287 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31288 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31289 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31290 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31291 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31292 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31293 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31294 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31295 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31296 - ||  || 22 martie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31297 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31298 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31299 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31300 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-